Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften des Konföderationen-Pokals 2003. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

Frankreich

Japan

Kolumbien

Neuseeland

Gruppe B

Brasilien

Kamerun 

* Marc-Vivien Foé ist am 26. Juni 2003 während der Partie gegen Kolumbien an Herzversagen verstorben.

Türkei

USA

Literatur 
 FIFA (Hrsg.): FIFA Confederations Cup France 2003 – Technical Report and Statistics, Zürich 2003

Kader